Die 74. Rallye Großbritannien (Wales) war der 11. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 4. bis zum 7. Oktober 2018 und es wurden insgesamt 23 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Ott Tänak (Toyota) hatte nach einer überzeugenden Leistung die Rallye in Wales mit mehr als 40 Sekunden Vorsprung angeführt und es sah nach seinem vierten Saisonsieg in Folge aus. Doch dann gab es in der 16. WP technische Probleme am Yaris WRC. Nach einem hohen Sprung über eine Kuppe schlug der Kühler leck.

Auf Rang zwei liegend rutsche Thierry Neuville (Hyundai) in einer Rechtskurve von der Straße. Nach über 40 Sekunden konnte sich Neuville mit Hilfe der Zuschauer aus dem Straßengraben befreien. Neuville belegte Rang acht nach dem Missgeschick.

Damit war der Weg zum Sieg frei für Sébastien Ogier (M-Sport Ford), der aber hart gegen Jari-Matti Latvala (Toyota) kämpfen musste. Latvala lag drei Wertungsprüfungen vor Schluss knapp in Führung. Im Ziel hatte aber Ogier einen Vorsprung von 10,6 Sekunden. Mit über 35 Sekunden Rückstand fuhr Latvalas Teamkollege Esapekka Lappi auf Rang drei.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Rallye Wales: https://www.walesrallygb.com/

Einzelnachweise 

Großbritannien
2018